Тіппеліга 2006 — 62-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Фредрікстад взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Норвегії 2006.
2. Клуб Ліллестрем взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував четвертим у рейтингу Fair Play Норвегії.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|8/11 листопада 2006

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

2006
Норвегія